Dole (Jura), een plaats in het Franse departement Jura
Dole (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija
Dole (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika
Dole (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur
Dole Food Company, Amerikaanse leverancier van bananen en ananas

Zie ook 
 Dôle (doorverwijspagina)